Мориц Альбрехт Франц Фридрих Федор фон Бок (; 3 декабря 1880 — 4 мая 1945) — немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал. Командующий группы армий «Центр» во время вторжения в СССР. Командовал наступлением на Москву осенью 1941 года.

Биография

Ранние годы 
Родился в Кюстрине (ныне Польша) в семье офицера Морица фон Бока и его жены Ольги (урождённой фон Фалькенхайн), которая имела немецкие и русские корни (отсюда русское имя Федор), сестры Эриха фон Фалькенхайна (в будущем — германского военного министра и шефа Генерального штаба). Двоюродный брат Ф. фон Бока служил морским атташе императорского русского правительства в Берлине. Род фон Боков делился на собственно прусскую и прибалтийскую ветви; представители последней принадлежали к российской аристократии.

В 1898 году, после получения кадетского образования, назначен, в чине лейтенанта, в 5-й пехотный гвардейский полк.

В 1904 году фон Бок стал батальонным адъютантом, в 1906 году — полковым.

С 1910 по 1912 год фон Бок был откомандирован в Академию Генерального штаба, после окончания которой в звании капитана направлен в распоряжение Генерального штаба.

В 1913 году назначен главным интендантом гвардейского корпуса.

Первая мировая война 
С сентября 1914 года капитан фон Бок исполнял обязанности начальника оперативного отдела штаба гвардейского корпуса. Уже в сентябре 1914 года награждён Железным крестом 2-го класса, а в октябре 1914 года — Железным крестом 1-го класса. В мае 1915 года переведён в штаб 11-й армии. С августа 1916 по март 1917 года — начальник оперативного отдела штаба дивизии. В декабре 1916 года произведён в майоры. Затем — на штабных должностях в гвардейском корпусе и группе армий Кронпринца Германского. Награждён, помимо Железных крестов, ещё десятью германскими, австро-венгерскими и болгарским орденами. В апреле 1918 года за заслуги в ходе немецкого наступления в Пикардии фон Бок был награждён главным прусским орденом «Pour le Mérite».

Интербеллум 
В Веймарской республике, несмотря на сокращение немецкой армии по Версальскому договору, фон Бок был оставлен в рейхсвере. Служил на различных штабных должностях, вплоть до начальника штаба округа, затем командиром пехотного батальона. В звании полковника повышается до командира пехотного полка.

В 1929 году произведён в звание генерал-майора, назначен командиром кавалерийской дивизии. В 1931—1935 годах, продолжая командовать дивизией, по совместительству командует Штеттинским военным округом. Получает звание генерала пехоты.

С 1933 года, после прихода к власти нацистов, сохранял нейтралитет в отношении нового режима. В 1935 году фон Бок назначается командующим 3-й армейской группой. В 1936 году женится, рождается дочь. 12 марта 1938 года в ходе Аншлюса командовал 8-й армией, после чего получил звание генерал-полковника.

Вторая мировая война 
Во время германского вторжения в Польшу в 1939 году фон Бок командовал группой армий «Север». 30 сентября 1939 года награждён Рыцарским крестом (№ 1).

В 1940 году командовал группой армий «Б», которая с началом немецкого наступления на Запад оккупировала Нидерланды и Бельгию. 14 июня 1940 года после оккупации Парижа фон Бок принял парад вермахта у Триумфальной Арки. 19 июля 1940 года произведён в звание генерал-фельдмаршал.

Вторжение в СССР 
Во время вторжения в СССР фон Бок получил командование группой армий «Центр», основной задачей которой был захват Москвы. В подчинении у него были самые мощные танковые группы Гота и Гудериана.

Был сторонником достойного обращения с населением оккупированных территорий, так как считал, что в противном случае произойдёт «падение дисциплины в войсках». Из дневниковых записей фон Бока следует, что перед нападением на СССР он считал советскую армию несерьёзным противником. В этом отношении у него не было никаких противоречий ни с Гитлером, ни с Гиммлером. Хеннинг фон Тресков (муж его двоюродной сестры, дочери генерала Эриха фон Фалькенхайна) обратился к фон Боку с предложением принять участие в покушении на Гитлера, однако тот это предложение отклонил.

В декабре 1941 года фон Бок открыто критически высказался о положении на фронте, что вызвало явное неудовольствие Гитлера. За провал наступления на Москву и последующий зимний кризис Гитлер возлагал ответственность на генералитет в целом, и на фон Бока в частности.

19 декабря 1941 года на основании провальной зимней кампании и отступления немецких войск под Москвой он был отстранён от должности командующего группой армий «Центр» с официальной формулировкой — отпуск «по состоянию здоровья».

18 января 1942 года после внезапной смерти Вальтера фон Рейхенау был назначен командующим группы армий «Юг».

В июле 1942 года произошли новые серьёзные разногласия с Гитлером. Фон Бок критиковал раздробление группы армий «Юг» на Сталинградское и Кавказское направления во время летнего наступления. 15 июля 1942 года он был отстранён от командования группой армий «Юг» с официальной формулировкой «по болезни» и отправлен в резерв фюрера.

После смещения 
Федор фон Бок тяжело переживал свою отставку и вынужденное бездействие. В 1942 — марте 1945 года он жил в своём имении Гродткен в Пруссии. Критически отзывался о стратегии ведения войны германским военно-политическим руководством, стремившимся навязать противнику решающее сражение, не имея сформированных резервов. Указывал, что готовящаяся операция «Цитадель» может стать повторением сражения у Вердена, обескровившего германскую армию в 1916 году.

В апреле 1945 года вместе с фельдмаршалом Манштейном провёл ряд встреч с Карлом Дёницем, пытаясь добиться передачи власти в руки военных и немедленного осуществления политических решений, способных смягчить катастрофические последствия поражения в войне. 3 мая 1945 года машина, в которой фон Бок ехал с женой, попала под обстрел английского самолёта на Кильском шоссе. На следующий день Федор фон Бок умер в госпитале от полученных ран.

Личность, цитаты, характеристики 

Федор фон Бок был образцом хорошего прусского офицера старой школы: скромный, любезный, — без монокля, — и лишённый той надменности, которая нам, немцам, воспитанным в России, была столь неприятна.

Карьера 
 15 марта 1898 года — лейтенант
 10 сентября 1908 года — обер-лейтенант
 22 марта 1912 года — капитан
 30 декабря 1916 года — майор
 18 декабря 1920 года — подполковник
 1 мая 1925 года — полковник
 1 февраля 1929 года — генерал-майор
 1 февраля 1931 года — генерал-лейтенант
 1 марта 1935 года — генерал пехоты
 15 марта 1938 года — генерал-полковник
 19 июля 1940 года — генерал-фельдмаршал

Награды 

 Орден Короны 4-го класса (13 сентября 1911) (Пруссия)
 Железный крест 2-го класса (19 сентября 1914) (Пруссия)
 Железный крест 1-го класса (30 октября 1914) (Пруссия)
 Почётный крест королевского ордена Дома Гогенцоллернов 3-го класса с мечами (октябрь 1914) (Пруссия)
 Крест «За военные заслуги» 3-го класса с военным отличием (24 июня 1915) (Австро-Венгрия)
 Рыцарский крест королевского ордена Дома Гогенцоллернов с мечами (25 октября 1916) (Пруссия)
 Орден Железной короны 3-й степени с мечами (9 февраля 1917) (Австро-Венгрия)
  2-го класса (3 августа 1917) (Мекленбург-Шверин)
 Гамбургский Ганзейский крест (19 сентября 1917)
 Орден Церингенского льва 3-го класса с мечами (10 января 1918) (Баден)
 Рыцарский крест ордена Вюртембергской короны с мечами (25 января 1918) (Вюртемберг)
 Бременский Ганзейский крест (30 января 1918)
 Орден «Pour le Mérite» (1 апреля 1918) (Пруссия)
 Офицерский крест ордена «За военные заслуги» (2 августа 1918) (Болгария)
  (5 апреля 1921)
 Почётный крест ветерана войны (14 декабря 1934)
 Медаль «В память 13 марта 1938 года» (21 ноября 1938)
 Орден Югославской короны 1-й степени (1 июня 1939) (Югославия)
 Пряжка к Железному кресту 2-го и 1-го класса (22 сентября 1939)
 Рыцарский крест Железного креста (30 сентября 1939)
 Большой крест ордена Короны Италии (27 августа 1940) (Италия)
 Орден Михая Храброго (Румыния)
 3-го класса (29 июля 1942)
 2-го класса (29 июля 1942)
 1-го класса (1 декабря 1942)
 Большой крест Ордена заслуг с мечами (27 ноября 1942) (Венгрия)
 4 раза упоминался в «Вермахтберихт» (7 августа 1941, 19 сентября 1941, 18 октября 1941, 30 мая 1942)

Литература 
 
 
 Митчем С. Фельдмаршалы Гитлера и их битвы. — Смоленск: Русич, 1999.
 Бок Ф. фон. Я стоял у ворот Москвы. — : Яуза, Эксмо, 2006.
 
 Гордиенко А. Н. Командиры Второй мировой войны. — Т. 2. — , 1998. — ISBN 985-437-627-3
 Guido Knopp. Die Wehrmacht (Eine Bilanz). 1. Auflage. — München: C. Bertelsmann Verlag, 2007. — ISBN 978-3-570-00975-8

Примечания

Ссылки 

 Биография Федора фон Бока на сайте «Хронос»
 Досье на сайте «Axis Biographical Research»
 Биография Федора фон Бока на сайте www.lexikon-der-wehrmacht.de
 Биография Федора фон Бока на сайте www.ritterkreuztraeger-1939-45.de
 Краткая биографическая справка на сайте немецкого исторического музея

Германские генерал-фельдмаршалы
Военачальники нацистской Германии
Упомянутые в вермахтберихте
Мемуаристы Германии
Монархисты Германии
Погибшие в автомобильных катастрофах